Amerikai Egyesült Államok
 Woodland Park (Colorado)
 Woodland Park (Kentucky)
 Woodland Park (Lexington), Kentucky
 Woodland Park (New Jersey)
 Woodland Park (Nyugat-Virginia)
 Woodland Park (Page megye, Virginia)
 Woodland Park (Richmond megye, Virginia)
 Woodland Park (Washington)

 Kanada
 Woodland Park (Alberta)